Пэн может означать:

 Пэнсянь — уезд в провинции Сычуань на месте древнего княжества Пэн 彭 .
 Пэн — река в княжестве Вэй.
 Пэн — гигантская птица в китайской мифологии.

Китайская клановая фамилия (彭) 

 Пэн Бай (1896—1929) — китайский коммунист, лидер крестьянского движения в Китае в 1920-х годах.
 Пэн Гэн — ученик Мэн-цзы.
 Пэн Дэхуай (1898—1974) — государственный и военный деятель КНР, заместитель премьера Госсовета КНР и министр обороны КНР (1954—1959), маршал КНР (1955).
 Пэн Лиюань (; род. 1962) — китайская исполнительница народных песен, жена Председателя КНР Си Цзиньпина.
 Пэн Пэйюнь
 Пэн Сяоминь
 Пэн Сяофэн
 Пэн Хуэйлун, Пэн Жучжэнь, 彭汝尊 — основатель синкретической религиозной организации Туншаньшэ.
 Пэн Цзу ( 彭祖) — внук мифического императора Чжуань Сюя, проживший 700 лет.
 Пэн Чжаоцинь — нидерландская, ранее китайская шахматистка, гроссмейстер (2004). Трёхкратная чемпионка Китая среди женщин (1987, 1990 и 1993).
 Пэн Чжэнь (彭真; 1902—1997) — китайский государственный и политический деятель XX века.
 Пэн Чэн (род. 1997) — китайская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Пэн Шилу (1925—2021) — китайский инженер, отец китайской атомной энергетики и атомных подводных лодок 
 Пэн Шуай (род. 1986) — китайская теннисистка.
 Пэн Ян (род. 1992) — китайская хоккеистка на траве.

Другие фамилии 
 Пэн, Антуан (1683—1757) — французский художник, придворный художник прусских королей
 Пэн, Игорь Петрович (1926—1998) — советский танкист, кавалер трёх степеней Славы.
 Пэн, Юдель Моисеевич (1854—1937) — российский и белорусский живописец, педагог.

См. также 
 Сто фамилий
 Пен